Bell Challenge 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 27 октября по 2 ноября. Соревнование завершало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Линдсей Дэвенпорт
 в парном разряде —  Кристина Фузано и  Ракель Копс-Джонс

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Надежда Петрова (№ 13 в мире на тот момент). 26-летняя россиянка, боровшаяся в тот период за одно из мест запасных на Итоговом турнире, уверенно прошла весь турнир и, проиграв за пять матчей лишь сет, завоевала свой второй в том году титул. В финале её соперницей стала американка Бетани Маттек — единственная сеянная соперница Петровой на этом пути. Сильнейшей несеянной участницей кубка стала ещё одна американка — Анджела Хейнс, не прошедшая квалификацию, но позже допущенная в основу и дошедшая до полуфинала.

Парный турнир возглавила пара с участием Бетани Маттек (№ 26 в мире на тот момент). Её команда с Натали Деши стала единственным сеянным альянсом, проигравшим уже на старте; титул же разыграли вторая и четвёртая команда посева, где альянс Анна-Лена Грёнефельд / Ваня Кинг переиграл пару Джилл Крейбас / Тамарин Танасугарн по итогам двух партий. Сильнейшей несеянной командой турнира стал альянс Мари-Эв Пеллетье / Шанель Схеперс, пробившийся в полуфинал. Прошлогодние чемпионки — Кристина Фузано и Ракель Копс-Джонс — защищали свой титул в составе разных дуэтов, но выиграли совместными усилиями лишь пару матчей.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Надежда Петрова обыграла  Бетани Маттек со счётом 4-6, 6-4, 6-1.
 Петрова выигрывает 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Маттек впервые в карьере дошла до финала соревнования в рамках тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг обыграли  Джилл Крейбас /  Тамарин Танасугарн со счётом 7-6(4), 6-4.
 Грёнефельд выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кинг выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2008 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Октябрь 2008 года
Ноябрь 2008 года
2008